Erythrovenator (лат., возможное русское название — эритровенатор) — род базальных тероподовых динозавров, включающий единственный вид — Erythrovenator jacuiensis. Известен по ископаемым остаткам из отложений  (Бразилия), сформировавшихся в конце карнийского века и/или начале норийского (233—225 млн лет назад).

История открытия 
Голотип и единственный известный экземпляр Erythrovenator, CAPPA/UFSM 0157, представляет собой изолированную проксимальную часть левой бедренной кости. Эта окаменелость была найдена в красном аргиллите местонахождения Niemeyer Site, расположенного неподалёку от Агуду в Риу-Гранди-ду-Сул. Местонахождение считается нижненорийским (или, возможно, верхнекарнийским) по возрасту и относится к формации Канделария (Candelária Sequence, Santa Maria Supersequence). Здесь не были найдены какие-либо динозавроморфы, кроме Erythrovenator, а основная масса остатков принадлежит растительноядному цинодонту  из семейства . Местонахождение, предположительно, соответствует Riograndia Assemblage Zone, о чём говорит присутствие остатков Siriusgnathus.

В 2015 году бедренная кость Erythrovenator была определена как принадлежащая динозавроморфу неясной систематической принадлежности (Dinosauromorpha indet.). Род и вид научно описал Родриго Т. Мюллер в статье, опубликованной в 2021 году (в электронном виде — в 2020 году). Родовое название происходит от  [erythrós] — «красный» (подразумевается красноватый цвет голотипа) и  — «охотник». Видовое название относится к реке Жакуи, протекающей в местности, где был обнаружены остатки.

Описание 

Хотя бедренная кость сохранилась лишь частично, её полная длина оценивается примерно в 190 мм. Головка бедренной кости имеет все черты, характерные для бёдер динозавров: сильно вогнутый нижний край, закруглённый внутренний край и отчётливый переднебоковой бугорок (anterolateral tuber). Также на бедренной кости Erythrovenator имеются небольшие переднемедиальные (anteromedial tubers) и заднемедиальные бугорки (posteromedial tubers), причем первый сильно отличается от складчатого переднемедиального бугорка других теропод. Задняя поверхность головки бедренной кости имеет тонкий вертикальный гребень в медиальной части и приподнятый рубец в латеральной части, как у Buriolestes. Нет никаких доказательств наличия дорсолатерального вертела (dorsolateral trochanter), в отличие от всех других известных триасовых динозавров. С другой стороны, передний вертел представляет собой заметную пирамидальную структуру, смещённую от диафиза расщелиной. Среди ранних динозавров аналогичная ситуация наблюдается у представителей клады Neotheropoda, а также у некоторых силезаврид (последние являются близкими родственниками динозавров, либо же настоящими птицетазовыми динозаврами). Несмотря на отсутствие отчётливой вертельной полки (trochanteric shelf), передний вертел имеет пластинчатое медиальное расширение.

Филогения 
Филогенетический анализ восстановил Erythrovenator в качестве самого базального представителя теропод, что подтверждается структурой его переднего вертела. Это делает его одним из древнейших известных теропод и одним из немногих теропод, известных из триасовых отложений Бразилии. Ещё более древними тероподами могут быть Eodromaeus (из Аргентины), Nhandumirim и Guaibasaurus (из Бразилии), а также различные герреразавриды; тем не менее, не все исследователи согласны в правомерности отнесения перечисленных таксонов к тероподам. Ископаемые остатки теропод Lepidus и Camposaurus, обнаруженные в США, могут иметь примерно тот же возраст, что и материал Erythrovenator.

Кладограмма по филогенетическому анализу Мюллера и соавторов (2021):

Примечания 

Тероподы
Монотипические роды архозавров
Динозавры триасового периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии из триасовых отложений Бразилии
Фоссилии, описанные в 2021 году